Би, не бойся! () — драматический фильм 2010 года режиссёра Фанг Данг Зи, совместного производства Вьетнама, Германии и Франции.

Сюжет 
Би — шестилетний мальчик, живущий со своими родителями и тётей в Ханое. Отношения родителей переживают не лучшие времена. Глава семьи пьёт, время предпочитает проводить у знакомой массажистки, дома избегает общения с вернувшимся из-границы тяжело больным отцом. Тётя занята своей личной жизнью. Би предоставлен самому себе, дома он может рассчитывать только на общение с дедом. Мальчик проводит своё время в прогулках по полям и пустырям, а также на заводе по производству льда, где он ищет себе друзей среди рабочих.

В ролях

Награды 
 Каннский кинофестиваль 2010: «SACD Prize» и «ACID / CCAS Support Award» Недели критики.
 Международный вьетнамский кинофестиваль 2011: «Бронзовый барабан» в номинации «за лучший полнометражный фильм».

Ссылки

Примечания 

Фильмы 2010 года
Фильмы-драмы Вьетнама